Kollafjörður – fiordo islandese della baia di Breiðafjörður
 Kollafjörður – fiordo islandese della baia di Faxaflói
 Kollafjörður – fiordo islandese della contea di Strandasýsla